Prinsessan Ariane av Nederländerna, Ariane Wilhelmina Máxima Inés, född 10 april 2007 i Haag, Nederländerna, är en nederländsk prinsessa. Hon är yngsta dotter till kung Willem-Alexander av Nederländerna och drottning Máxima. Hon har två äldre systrar, Catharina-Amalia av Nederländerna och Alexia av Nederländerna.

Ariane är nummer tre i tronföljden efter sina två äldre systrar.

Biografi
Prinsessan Ariane föddes klockan 22:00 den 10 april 2007 på Bronovo Ziekenhuis i Haag. Hon döptes den 20 oktober 2007 i Klosterkyrkan i Haag. Hennes faddrar är Guillaume av Luxemburg, Tijo Baron Collot d’Escury, Anton Friling, Valeria Delger och Inés Zorreguieta.

Ariane går nu i grundskolan i Wassenaar, precis som sina äldre systrar.

Anfäder

Referenser

Externa länkar
Nederländska kungahusets webbplats

Nederländska prinsessor
Födda 2007
Kvinnor
Levande personer
Huset Nassau-Oranien